Edward L.G. "Ted" Bowell, född 1943 i London, är en amerikansk astronom. Bowell utbildades vid Emanuel School London, University College, London och Université de Paris.

Han var huvudforskare vid Lowell Observatoriet Near Earth Object Search (LONEOS). Han har upptäckt ett stort antal asteroider, både som en del av LONEOS och fristående innan LONEOS började. Bland de senare är asteroiderna 2357 Phereclos, 2759 Idomeneus, 2797 Teucer, 2920 Automedon, 3564 Talthybius, 4057 Demophon och 4489 Dracius. Han upptäckte också den periodiska kometen 140P/Bowell-Skiff och den icke-periodiska kometen C/1980 E1. 

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 571 asteroider, mellan 1977 och 1994.

Det yttre huvudbältets asteroid 2246 Bowell namngavs till hans ära. Namnbeteckning publicerades den 1 januari 1981 ( MPC 5688 ).

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även
Astronomiska upptäckter av E Bowell

Källor

Referenser 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1943
Levande personer
Alumner från Paris universitet
Forskare från London